Соревнования по велоспорту в спринте у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 12 по 14 августа на олимпийском велодроме. В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 16 стран.

Олимпийский чемпионом 2012 года в данной дисциплине британский велогонщик Джейсон Кенни смог защитить свой титул, победив в финале своего соотечественника Каллума Скиннера. По ходу соревнований Кенни уступил лишь в одном заезде, уступив в первой полуфинальной гонке будущему бронзовому призёру Игр россиянину Денису Дмитриеву. При этом в квалификационном раунде Кенни установил новый олимпийский рекорд.

Победив в спринте, Джейсон Кенни стал 5-кратным олимпийским чемпионом, догнав по количеству золотых наград соотечественника Брэдли Уиггинс, который двумя днями ранее стал чемпионом в командной гонке преследования. Также Джейсон Кенни продлил свою медальную серию на Олимпийских играх до 6. Британец становился олимпийским призёром во всех дисциплинах, в которых участвовал. 

Олимпийское золото Джейсона Кенни стало третьим подряд для сборной Великобритании в мужском спринте. В 2008 году олимпийским чемпионом стал Крис Хой, победивший в финале Кенни. При этом до Игр в Пекине велосипедистам 
из Великобритании ни разу не удавалось выиграть золото в мужском спринте, а последнее призовое место датировано 1948 годом, когда серебряную медаль завоевал Реджинальд Харрис.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По ходу соревнований дважды был обновлён олимпийский рекорд, Сначала британец Каллум Скиннер завершил дистанцию квалификационного раунда за 9,703, а затем его соотечественник Джейсон Кенни преодолел 200 метров за 9,551, Также время превышающее предыдущий рекорд было и у австралийца Мэттью Глетцера (9,704),

Расписание

Результаты

Квалификация 
По результатам квалификации в стадию плей-офф выходили 18 быстрейших велогонщиков,

Первый раунд 
В первом раунде противоборствующие пары формируются на основе квалификационных выступлений. Велогонщик, занявший 1-е место в первом раунде встречался с 18-м местом, 2-й с 17-м и.т.д. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики получили шанс пройти дальше через отборочный раунд.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 9

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Первый отборочный раунд 
В каждом отборочном заезде стартовали по 3 человека. Велогонщик, занявший 1-е место проходил в следующий раунд. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Второй раунд 
Во втором раунде участвовали 12 велогонщиков, разделённые на 6 заездов. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики получили шанс пройти дальше через отборочный раунд.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Второй отборочный раунд 
В каждом отборочном заезде стартовали по 3 человека. Велогонщик, занявший 1-е место проходил в следующий раунд. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали и отправлялись в классификационный раунд, где разыгрывали места с 9-го по 12-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд за 9-е место

Четвертьфинал 
Начиная с четвертьфинала для выхода в следующий раунд необходимо было выиграть два заезда. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали и разыгрывали в классификационном заезде места с 5-го по 8-е.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Заезд за 5-е место

Полуфинал 
Для выхода в финал велогонщикам необходимо было выиграть два заезда. Проигравшие велогонщики отправлялись в заезд за 3-е место, где определяли обладателя бронзовой награды.

В полуфинале олимпийского турнира встретились велогонщики, которые заняли первые четыре места по итогам квалификационного раунда.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации велоспорта UCI
 Результаты  на сайте Sports-reference.com